Centreville Historic District oder Centerville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Centreville Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 78000482
 Centreville Historic District (Delaware), NRHP-Nr. 83001338
 Centreville Historic District (Maryland), NRHP-Nr. 04001218
 Centreville Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 92001091

 Centerville Historic District (Indiana), NRHP-Nr. 71000008
 Centerville Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 87002587
 Centerville Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 08000379
 Centerville Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 74001577
 Centerville Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 96001208